Frauenmark ist der Name folgender Orte:

 Frauenmark (Friedrichsruhe), Ortsteil der Gemeinde Friedrichsruhe im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Frauenmark (Veelböken), Ortsteil der Gemeinde Veelböken im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern